árok, a földben húzódó hosszanti – természetes vagy mesterséges – bemélyedés
 Árok, település Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban
 Árok (Underwater) (2020) amerikai film William Eubank rendezésében